

Pessoas
José Antônio Correia da Câmara

Jose Antonio